Aztec bezeichnet:

Orte und andere geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Aztec (Arizona)
 Aztec (New Mexico)
 Aztec Lodge (Arizona)
 Aztec Springs Creek, Fließgewässer im Santa Fe County, New Mexico
 Aztec Ditch, Kanal im San Juan County, New Mexico
 Aztec Deposit, Mine im Rio Arriba County, New Mexico
 Aztec Extension Mine, Mine im Colfax County, New Mexico
 Aztec Group Mine, Mine im Lander County, Nevada
 Aztec Group Mines, Mine im Santa Cruz County, Arizona
 Aztec Gypsum Prospect, Mine im San Juan County, New Mexico
 Aztec Mines, Mine im Riverside County, Kalifornien
 Aztec Prospect, Mine im Taos County, New Mexico
 Aztec Tunnel Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Aztec Historical Marker, Park im San Juan County, New Mexico

im NRHP gelistete Objekte:
 Aztec Auto Court, in Albuquerque, New Mexico, ID-Nr. 93001217
 Aztec Bowl, in San Diego, Kalifornien, ID-Nr. 94000402
 Aztec Cleaners and Laundry Building, in San Angelo, Texas, ID-Nr. 88002577
 Aztec Hotel, in Monrovia, Kalifornien, ID-Nr. 78000691
 Aztec Main Street Historic District, in Aztec, New Mexico, ID-Nr. 85000321
 Aztec Motor Company Building, in Aztec, New Mexico, ID-Nr. 85000325
 Aztec Ruins Administration Building-Museum, in Aztec, New Mexico, ID-Nr. 96001041
 Aztec Ruins National Monument, in Aztec, New Mexico, ID-Nr. 66000484
 Aztec Theater, in San Antonio, Texas, ID-Nr. 92001403

im Sport:
 San Diego State Aztecs, Sportmannschaft der San Diego State University
 Los Angeles Aztecs, US-amerikanischer Fußballklub in der North American Soccer League von 1974 bis 1981

Musik:
 Billy Thorpe & the Aztecs, australische Rockband
 Aztek Escobar, kolumbianischer Rapper

Sonstiges:
 Aztec, ein dreidimensionales Brettspiel von Niek Neuwahl
 Aztec-Code, ein zweidimensionaler Code (ähnlich einem QR-Code)
 Piper Aztec, zweimotoriges US-Leichtflugzeug
 den Handelsnamen des Insektizids Triazamat

Siehe auch:
 Aztek (Begriffsklärung)
 Azteken